Casoratesi – abitanti di Casorate Primo
Casoratesi – abitanti di Casorate Sempione